EA Motive (или Motive) — канадская студия-разработчик видеоигр. Офис компании находится в Монреале, Канада.

Основана в 2015 году Джейд Реймонд, бывшей сотрудницей Ubisoft и продюсером Assassin’s Creed.

В августе 2017 года было объявлено об объединении Motive с подразделением BioWare Montreal. 1 июля 2018 года студия открыла представительство в Ванкувере.

В сентябре 2022 года EA объявила, что Motive работает над приключенческой игрой про Железного человека совместно с Marvel Games .

Игры студии

Примечания

Ссылки 

Производители компьютерных игр Канады
Компании Монреаля